Plavení může být:

plavení dřeva nebo voroplavba
plavení koní, v podstatě se jedná o koupel koní
Plavení hříbat, český film z roku 1975 režiséra Hynka Bočana